Szent Borbáláról (idegen nyelvekben: Szent Barbara) számos templomot neveztek el világszerte.

A történelmi Magyarország területén
Szent Borbála-templom, Dorog
Szent Borbála-templom, Petrilla
Szent Borbála-templom, Pilisvörösvár–Bányatelep („Pilisvörösvári bányakápolna”)

Más helyeken
Szent Borbála-templom, Bedekovčina, Horvátország
Szent Borbála-templom, Krakkó, Lengyelország
Szent Borbála-templom, Kutná Hora, Csehország
Szent Borbála-templom, Santa Rosalía, Déli-Alsó-Kalifornia, Mexikó